Курчевский — фамилия; имеет женскую форму Курчевская.

 Известные носители 
 Курчевский, Вадим Владимирович (1928—1997) — советский режиссёр мультипликационных фильмов. 
 Курчевский, Леонид Васильевич (1890—1937) — русский советский изобретатель в области вооружений.

Курчевская 
 Курчевская, Марина Вадимовна (род. 1956) — советский и российский художник, художник-постановщик.